Димитр Пенев:

 Пенев, Димитр (род. 1945) — болгарский футболист.
 Пенев, Димитр (род. 1947) — болгарский композитор.